Occupazione di Trieste (1918) – occupazione italiana e prima annessione all'Italia.
Occupazione di Trieste (1943) – occupazione dei partigiani jugoslavi di Tito e poi occupazione tedesca e annessione alla Germania nazista.
Occupazione di Trieste (1945) – occupazione dei partigiani jugoslavi di Tito e annessione alla Jugoslavia nel maggio 1945 – poi a fine mese occupazione anglo-americana e poi nascita del Territorio Libero di Trieste.